Lee Willie Johnson (n. 1957), cestista statunitense
 Lee Johnson (n. 1966), cestista statunitense
 Lee Johnson (n. 1961), compositore statunitense
 Lee David Johnson (n. 1981), calciatore britannico